Эрнст Генрих Саксонский () — немецкий принц, член Саксонского королевского дома. Младший (третий) сын последнего короля Саксонии Фридриха Августа III (1865—1932), правившего в 1904—1918 годах, и его жены, эрцгерцогини Луизы Австрийской, принцессы Тосканской (1870—1947).

В 1923—1945 годах принц Эрнст Генрих был административным начальником ассоциации «House of Wettin — Albertinische Linie e.V» («Дома Веттинов Альбертинской линии».

Ранняя жизнь 
Родился в Дрездене, столице Саксонского королевства. Детство провёл в Дрездене, Пильнице и Морицбурге, его воспитанием занимался отец. Бегство Луизы Австрийской (матери принца) из Дрездена в 1902 году сильно повлияло на его отца, братьев и сестер, согласно их собственным заявлениям. Эрнсту Генриху тогда было только шесть лет.

Первая мировая война 
В начале Первой мировой войны принц Эрнст Генрих Саксонский носил чин первого лейтенанта в 1-м королевском саксонском лейб-гренадерском полку № 100. В сентябре 1914 года он стал денщиком командующего 19-го (2-го) Королевского саксонского о корпус а в Реймсе и Лилле. Через четыре месяца принц получил аттестат зрелости, а в 1916 году принял участие в битве на Сомме в качестве офицера штаба 24-й резервной дивизии. 30 августа 1916 года Эрнст Генрих был награждён Военным Орденом Святого Генриха.

Весной 1917 года он принял командование 9-й роты резервно-стрелкового полка № 104 в Бережанах (Восточная Галиция). В течение двух месяцев 1917 года принц провел в больнице, после чего он командовал 9-й батареей артиллерийского полка № 115 в районе Ипра.

В начале мая 1918 года он командовал 1-м эскадроном конной гвардии в городе Старый Быхов на Днепре, в августе того же года он руководил саксонскими частями в Дерпте, Ревеле и в Финляндии. В ноябре и декабре 1918 года принц Эрнст Генрих следил за возвращением саксонских частей в Германию.

1920-е годы 
В 1919—1920 годах принц Эрнст Генрих Саксонский управлял имением в Силезии. В ходе Капповского путча в марте 1920 года он выступал в качестве посредника между путчистами в Берлине и Рейхсвером во Вроцлаве. После провала путча он переехал в Мюнхен, где вступил в кружок бывшего наследного принца Рупрехта Баварского. 12 апреля 1921 года во дворце Нимфенбург он женился на Софии Люксембургской (1902—1941), сестре великой герцогини Шарлотты Люксембургской. Брак был счастливым, у супругов было трое сыновей.

Принц не участвовал в Пивном путче 8-9 ноября 1923 года в Мюнхене. Он отверг нацистскую идеологию и дистанцировался от Гитлера и Людендорфа. По настоянию своего отца он взял на себя функцию административного руководителя ассоциации Дома Веттинов — Albertinische Linie e.V. Его отец выдал ему доверенность для переговоров со Свободным государством Саксония о будущей судьбе усадеб, принадлежавших семье Веттинов, и их коллекциях произведений искусства. 25 июня 1925 года был подписан договор между Свободным государством Саксония и бывшей правящей династией, регулировавший отношения между домом Веттинов и Свободным государством.

В последующие годы Эрнст Генрих, который был заядлым любителем искусства, совершил несколько поездок в Египет вместе с женой и детьми. В 1928/1929 году он вступил в Немецкую народную парию под руководством Густава Штреземана, который предложил принцу баллотироваться на пост федерального президента. Но принц Эрнст Генрих Саксонский отказался от этой безнадежной идеи.

Третий рейх 
Эрнст Генрих Саксонский был против прихода к власти нацистов 30 января 1933 года. Принц считал, что Гитлера может остановить консервативная политическая оппозиция, и весной 1933 года вступил в монархическую организацию «Стальной шлем». 1 июля 1934 года, во время Ночи длинных ножей, принц был арестован. Он был интернирован в концентрационный лагерь в Хонштайне, где провел пять дней.

После своего освобождения Эрнст Генрих удалился в замок Морицбург в Саксонии. Он был заядлым охотником и должен был поддерживать связь с нацистскими лидерами, такими как Герман Геринг, который в качестве егермейстера осуществлял надзор за лесами Веттинов и Мартина Мучмана, нацистского наместника Саксонии. В 1938 году принц принимал у себя в замке короля Румынии Кароля II, а в 1939 году дискутировал о политике с Карлом Фридрихом Гёрделером, бывшим мэром Лейпцига и одним из руководителей антигитлеровского заговора. За несколько недель до начала Второй мировой войн принц Эрнст Генрих был призван на службу в группу Абвера № 4 в Дрездене.

В 1943 году принц Эрнст Генрих открыто выразил сомнения в том, что смерть его старшего брата Георга, наследного принца Саксонии, была несчастным случаем. Он был арестован гестапо, допрошен и отпущен.

Эрнст Генрих был поклонником искусства Кете Кольвиц. После того, как Кольвиц потеряла свой дом во время бомбежки Берлина в 1943 году, он пригласил её переехать в Морицбург, где она жила и работала в Руденхофе в непосредственной близости от замка, пока не умерла в апреле 1945 года.

В феврале 1945 года Дрезден подвергся бомбардировкам. В марте 1945 года Эрнст Генрих Саксонский бежал в Зигмаринген, спасаясь от наступающей Красной Армии. Перед отъездом он и его сыновья закопали большую часть семейных драгоценностей в 40 ящиках в лесу Königswald. Большую часть клада нашли советские войска и вывезли в СССР. Однако три ящика с сокровищами были найдены в 1995 году.

После войны 
В 1947 году Эрнст Генрих Саксонский женился на актрисе Вирджинии Дюлон (1910—2002), которая после брака стала именоваться «Принцесса Вирджиния Саксонская». Позже в том же году он купил недвижимость в графстве Уэстмит (Ирландия), куда и переехал вместе со своей второй женой и сыновьями от первого брака. После первоначальных трудностей он стал успешным фермером и научился ценить свой новый дом.

74-летний принц Эрнст Генрих Саксонский скончался в Эдинген-Неккархаузене во время своего посещения Германии в июне 1971 года.

Браки и дети 
Эрнст Генрих Саксонский первым браком женился 12 апреля 1921 года в Нимфенбурге на принцессе Софии Люксембургской (14 февраля 1902 — 24 мая 1941), младшей дочери великого герцога Люксембургского Вильгельма IV и его супруги, принцессы Марии Анны Португальской. Супруги имели трех сыновей:

 Принц Альберт Фридрих Август Иоганн Грегор Дедо Саксонский (9 мая 1922, Мюнхен — 6 декабря 2009, Радебойль), не был женат
 Принц Георг Тимо Михаэль Николас Мария Саксонский (22 декабря 1923, Мюнхен — 22 апреля 1982, Эмден). Он был трижды женат. 
Первая супруга 1952 год - Маргит Лукас (1923—1957), в браке родились двое детей:
 сын Рюдигер Карл Эрнст Тибо Алди (род. 23 декабря 1953 — 29 марта 2022) 
 дочь Ирис Хильдегард Софи Маргит Гизела (род. 21 сентября 1955).
Вторая супруга 1966—1973 год - Шарлотта Свиндак (род. 1919), с которой детей не имел.
Третья супруга с 1974 года - Эрин Айльтс (род. 1921), брак бездетный.
Также у принца есть внебрачный сын от Эрики Монтанус — Хубертус фон Саксен (род. 25 мая 1950).
 Принц Рупрехт Хубертус Геро Мария Саксонский (12 сентября 1925, Мюнхен— 10 апреля 2003, Пиктон, Онтарио, Канада), никогда не был женат

София Люксембургская умерла 24 мая 1941 года в Мюнхене от пневмонии. Овдовший после смерти первой жены принц 28 июня 1947 года в Париже вторично женился морганатическим браком на актрисе Вирджинии Дюлон (1910—2002). Второй брак был бездетным.

Предки

Титул 
9 декабря 1896 — 14 июня 1971 — «Его Королевского Высочество Принц Эрнст Генрих Саксонский, герцог Саксонии»

Источники 
 Prinz Ernst Heinrich von Sachsen: Mein Lebensweg vom Königsschloss zum Bauernhof, 4th ed, Verlag der Kunst Dresden, Husum, 2010, ISBN 978-3-86530-015-7

Ссылки 
 Literature by and about Prince Ernst Heinrich of Saxony in the German National Library catalogue/

Эрнст Генрих
Стальной шлем